Trara bezeichnet:
 Trara, „Trara machen“, auch Bohei, Tamtam usw., siehe Lärm#Begriff
 die deutsche Übersetzung des Titels und des Namens des Titelhelden der französischen Oper Tarare (Oper)
 Trara, die Post ist da, Anfangszeile des deutschen Volks- und Kinderliedes Das Lied von der Post
 „Trara …“, Beginn des Refrains eines Weihnachtsliedes, siehe Heiligobndlied#Liedtext

Siehe auch:

 Trara, das tönt wie Jagdgesang